Plusieurs équipes cyclistes ont porté le nom de la société Fagor : 
 la première, espagnole, a existé de 1966 à 1969
 la deuxième, française, a existé de 1970 à 1971, sous le nom de Fagor-Mercier-Hutchinson
 la troisième, française, a existé de 1985 à 1989